Mauricio Montero Chinchilla (Grecia, 19 de outubro de 1963) é um ex-futebolista costarriquenho.

Carreira 
Durante sua carreira, jogou em apenas dois times: o Ramonense (1981 a 1987) e o Alajuelense, onde atuou de 1987 até o final de sua carreira, em 1998.

Após sua aposentadoria, o Alajuelense resolveu aposentar a camisa 20 usada por Montero durante sua passagem pelos Rojinegros.

Seleção 
El Chunche, como Montero é conhecido, jogou a Copa de 1990, a primeira disputada pelo seu país. Jogou as quatro partidas dos Ticos na competição, mas um lance marcou sua participação: um gol contra após um cruzamento do brasileiro Müller. A chefia da delegação brasileira protestou e o gol foi atribuído a Müller. No entanto, a FIFA mudou sua decisão e passou a atribuir o gol a El Chunche.

Ligações externas
 Perfil de Mauricio Montero em Ogol

Futebolistas da Costa Rica
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1990
Jogadores da Seleção Costarriquenha de Futebol